Das Abierto Mexicano Telefonica Movistar 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. März 2004 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Tennis Championships und in Scottsdale das Arizona Men’s Tennis Classic gespielt. Erstere gehörten genau wie das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Scottsdale nur zur International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Agustín Calleri, der in diesem Jahr als Dritter der Setzliste zum Auftakt ausschied. Wie schon 2002 gewann der Spanier Carlos Moyá als Setzlistenerster das Turnier. Er gab im Verlauf nur einen Satz ab und schlug im Finale seinen Landsmann Fernando Verdasco. Er gewann damit den zweiten Titel der Saison sowie 16. seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mark Knowles und Daniel Nestor, nahmen in diesem Jahr nicht am Turnier teil. Erneut setzten sich mit Bob und Mike Bryan die Setzlistenersten durch. Sie gewannen ohne Satzverlust im Turnier und schlugen im Finale Juan Ignacio Chela und Nicolás Massú. Es war ihr 17. gemeinsamer Titel. Für Bob war es der 17. Titel der Karriere, für Mike der 19.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 690.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Acapulco